Щербатых, Юрий Викторович — доктор биологических наук, профессор психологии МГЭУ.

Биография 
Первый этап научных исследований (1973-1979 г.г.) — исследование нейронов зрительной коры с помощью микроэлектродного отведения. Фиксация потенциалов действия отдельный нейронов и фокальных потенциалов нейронных колонок под руководством кандидата медицинских наук А. Э. Тамбиева в НИИ нейрокибернетики им. А. Б. Когана (Ростов-на-Дону). В результате были впервые описаны закономерности распределения вызванных потенциалов в зрительной коре. Результаты опубликованы в «Физиологическом журнале СССР им. И. М. Сеченова».

Второй этап научных исследований (1982-1986 г.г.) — изучение влияния радиации на деятельность нейронов спинного мозга. Обнаружены две формы гибели нервных клеток под действием радиации — мгновенная (вызванная разрушением клеточных мембран) и отсроченная (вызванная нарушениями генетического аппарата нейронов). Результаты изложены в «Вестнике Академии Наук УССР» и журнале «Радиобиология» (ныне - научный журнал "Радиационная биология. Радиоэкология"). В процессе экспериментов с локальным облучением участков спинного мозга была открыта возможность повышения радиоустойчивости здоровой нервной ткани во время лучевой терапии с помощью дыхания гипоксической смесью и других методов, что открыло возможность повышения эффективности лучевой терапии опухолей нервной системы.

1985 год — защитил кандидатскую диссертацию на тему «Структурно-функциональные изменения нейронов спинного мозга после локального и общего рентгеновского облучения» в Институте проблем онкологии им. Р. Е. Кавецкого (Киев).

Третий этап научных исследований (1987-2017) — изучение психофизиологических феноменов стресса, вызванного эмоционально значимыми для человека событиями. Разработаны способы диагностики, прогнозирования и оптимизации психологического стресса. Результаты опубликованы в «Физиология человека», «Психологическом журнале» и «Журнале высшей нервной деятельности им. И. П. Павлова».

2001 год — докторская диссертация «Вегетативные проявления экзаменационного стресса и способы его коррекции» в Санкт-Петербургском Государственном Университете. Научный руководитель — ведущий специалист по вегетативной нервной системе академик Александр Данилович Ноздрачев. Ю. В. Щербатых разработал методику классификации стрессоров матричного типа, в трёхмерной системе координат, расположенных по трём осям: а)реальность-виртуальность стрессора; б) возможность -невозможность человека влиять на стрессор; в) оси прошлое-настоящее-будущее. Согласно теории Ю. В. Щербатых, выбор того или иного метода оптимизации стресса определятся исходя из расположения стрессора в пространстве данного трёхмерного континниума. Данная гипотеза прошла многолетнюю проверку в эмпирических исследованиях автора и его психологических тренингах.

C 2002 года — исследования психических состояний человека и способов управления ими.

C 2010 года — исследования психологических аспектов долголетия и способов продления активной жизни человека за счёт комплексного подхода к психосоматическому взаимодействию сознательного и бессознательного начал психики.

В 1980-2000 г.г. писал научно-фантастические повести и являлся активным участником фэндома (сообщества любителей фантастики). В этом качестве был делегатом от России на трёх Европейских и одном мировом конгрессах любителей фантастики в Глазго (1995), Кракове (1991), Фройденштадте (1992) и Сент-Хелиере (1993). Кроме того, он является автором картин на тему научной фантастики, и выставлял свои произведения на соответствующих выставках в Шотландии (1995) и Голландии (1994). В 2003-2010 годах создал серию картин на тему микромира - "Человек под микроскопом", где нашли отражения исследования, проведённые на кафедре гистологии и эмбриологии Воронежской государственной медицинской академии. В 2007 году принял участие в художественной выставке "Мир глазами врачей", где показал часть своих картин, посвящённых микроскопическому устройству нервной системы.

Работы 
Юрий Щербатых является автором комплексной методики саморегуляции психофизиологического состояния, основанной на комбинации аутотренинга, направленной визуализации и специальных дыхательных техник. Отдельные результаты, показывающие эффективность этой методики для регуляции состояния человека в сложных жизненных ситуациях (спортивные соревнования, экзамены и прочее) опубликованы в журнале «Физиология человека».

Публикации 
Юрий Щербатых — автор более ста пятидесяти печатных работ, в том числе — десяти книг по прикладной психологии. Две книги были изданы в Болгарии, три — в Китае.

Научные статьи Ю. В. Щербатых выходили в следующих реферируемых научных изданиях: «Психологический журнал», «Физиология человека», «Российский физиологический журнал им. И. М. Сеченова», «Журнал высшей нервной деятельности им. И. П. Павлова», «Радиационная биология. Радиоэкология», «Социальная и клиническая психиатрия», «Высшее образование в России» и других авторитетных научных периодических изданиях.

Ю. В. Щербатых автор книг — учебных пособий для студентов-психологов: «Психология предпринимательства и бизнеса», «Психология стресса и методы коррекции», «Анатомия ЦНС для психологов» и «Физиология ЦНС для психологов», «Общая психология», «Психология труда и кадрового менеджмента». Ю. В. Щербатых много работает над популяризацией науки психологии. Ему принадлежат такие книги как «Психология страха», «Психология личностных качеств», «Психология любви и секса», «Психология выборов», «Психология стресса», «Искусство обмана» и ряд других книг.
Помимо научных работ, Ю. В. Щербатых является автором пяти книг и нескольких журнальных публикаций, выполненных в жанре научной фантастики. Некоторые произведения были написаны им самостоятельно, а часть — в соавторстве с писателем Б.Ивановым (например, «Обитель монстров», М.: ЭКСМО, 1995 г.; ISBN 5-85585-673-9)

Библиография 
 А. Э. Тамбиев, П. Н. Ермаков, Ю. В. Щербатых. Вызванные потенциалы в зрительной коре мозга крысы при разных условиях световой стимуляции// Физиологический журнал СССР им. И. М. Сеченова. 1979. т.65, № 5, С.656-660.
 Щербатых Ю. В. К вопросу о временных характеристиках лучевых реакций спинного мозга. // Радиобиология, .XXV, в.5, 1985, С.710-712.
 Щербатых Ю. В., Клеринг П. Г., Дворецкий А. И. Объективные критерии для определения степени радиационного поражения нервных клеток // Радиобиология, т. XXVI, в.3, 1986, С.397-399.
 Чеботарев Е. Е., Дружина Н. А., Щербатых Ю. В. Лучевые реакции нервных структур // Вестник АН УССР («Вісник Академії наук Української РСР»). N1, 1988, с.28-34.
 Мягков И. Ф., Щербатых Ю. В., Кравцова М. С. Психологический анализ уровня индивидуальной религиозности // Психологический журнал, Т,17, № 6, 1996, С.119-122.
 Щербатых Ю. В., Ноздрачев А. Д. Физиология и психология страха // Природа, 2000, № 5. С.61-67.
 Щербатых Ю. В. Влияние личностных особенностей на величину артериального давления у студентов в норме и в условиях эмоционального стресса // Артериальная гипертензия, 2000, № 2, С.74-76.
 Щербатых Ю. В. Экзаменационный стресс (диагностика, течение и коррекция). — Воронеж, ИАН, 2000.
 Щербатых Ю. В. Ивлева Е. И. К вопросу о диагностике и лечении социальных фобий// Социальная и клиническая психиатрия, 2000, № 3, С.35-38.
 Щербатых Ю. В. Экзамен и здоровье студентов // Высшее образование в России, № 3, 2000. С.111-115.
 Shcherbatykh Yu.V. Self-Regulation of Autonomic Homeostasis in Emotional Stress // Human Physiology Vol.26, No.5, 2000, pp. 641—642.
 Фаустов А. С., Щербатых Ю. В. Динамика изменений функционального состояния нервной системы студентов во время учёбы // Гигиена и санитария, 2000, № 6, С.33-35.
 Щербатых Ю. В. Влияние параметров высшей нервной деятельности студентов на характер протекания экзаменационного стресса // Журнал ВНД им. Павлова, 2000, № 6, С.959-965.
 Nozdrachev A.D., Shcherbatykh Yu.V. Modern Methods of Functional Studies of the Autonomic Nervous System// Human Physiology Vol.27, No.6, 2000, pp. 732—737.
 Щербатых Ю. В. Связь особенностей личности студентов-медиков с активностью вегетативной нервной системы // Психологический журнал, 2002, № 1, С. 118—122/
 Щербатых Ю. В. Искусство обмана. Популярная энциклопедия. Эксмо-Пресс 2002.
 Shcherbatykh Yu.V., Ivleva E.I. Control of emotional state and programming of destiny — from Pavlov to NLP // Psychopharmacology & Biological Narcology. 2004, V.4, #2-3, P.725-726.
 Щербатых Ю. В. Психология стресса и его коррекция. Учебное пособие. СПб.: Питер, 2006.
 Щербатых Ю. В. Психология предпринимательства и бизнеса. Учебное пособие. СПб: Питер, 2008.
 Щербатых Ю. В. Семь смертных грехов или Психология порока. М.: АСТ, 2009. 
 Шчербатих Юрий. Как страхът управлява хората. — София: СофтПрес, 2009. ISBN 978-954-685-797-2
 Щербатых Ю. В. Психология любви и секса. М.: АСТ, 2009.
 Щербатых Ю. В. Психология труда и кадрового менеджмента. М.: Кнорус, 2011.
 Щербатых Ю. В. Как оставаться молодым и жить долго. М.:Эксмо. — 2011. ISBN 978-5-699-52894-3
Ноздрачев, А. Д., Щербатых, Ю. В.  Физиология и психология – диалектика взаимодействия при решении психофизиологической проблемы. Российский физиологический журнал им. И. М. Сеченова, 2021. т.107 №2, С. 154–176.

Примечания 

Доктора биологических наук
Общая психология